A Grande Mesquita e Hospital de Divrigi () é uma mesquita ornamentada e decorada e complexo médico construídos em 1229 na pequena cidade de Divrigi, na actual província de Sivas, Turquia. O arquitecto foi Hürremshah de Ahlat e foi mandado construir por , governante do Beilhique de Mengujeque. As inscripções contém palavras de oração ao sultão . O centro médico foi construído simultaneamente com a mesquita por ordem do sultão . 

A arquitectura e os relevos de ambos os edifícios valeram-lhe a sua entrada para a lista de Património Mundial da UNESCO em 1985. De particular destaque são os relevos geométricos e florais na porta principal.

Bibliografia 

 

Divrigi
Hospitais da Turquia
Região da Anatólia Central
Patrimônio Mundial da UNESCO na Turquia